Referent a la nació
 "Nacional". Forma en què s'autodenominava el bàndol que va donar suport a la rebel·lió del general Franco (1936 - 1939)
 Clube Desportivo Nacional, club portuguès de futbol de la ciutat de Funchal, Madeira
 Club Nacional de Football, club poliesportiu de la ciutat de Montevideo
 Automoció:
 Nacional Motor S.A.U., filial catalana de Piaggio & Co. SpA.
 Nacional Custals (automòbil), marca catalana d'automòbils 
 Nacional Pescara, marca catalana d'automòbils 
 Nacional RG, marca catalana d'automòbils i avions
 Nacional Rubí, marca catalana d'automòbils 
 Nacional Sitjes, marca catalana d'automòbils